Il doppio del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Philipp Petzschner e Alexander Peya che hanno battuto in finale Dominik Meffert e Miša Zverev 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Tomas Behrend /  Christopher Kas (semifinali)
 Jaroslav Levinský /  Wesley Moodie (primo turno)

 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Lovro Zovko (quarti di finale)
 Jamie Delgado /  Chris Haggard (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 2007